Урал — посёлок в Рыбинском районе Красноярского края России.

География 
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Заозёрная 12 км.

История 
Статус рабочего посёлка — с 1964 по 2013 год.

С 1 января 2014 года — посёлок.

Население

Примечания

Источники 
 

Бывшие посёлки городского типа Красноярского края
Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)